Jeschke ist ein deutscher Personenname, insbesondere ein Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Andreas Jeschke (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Claudia Jeschke (* 1950), deutsche Theater- und Tanzwissenschaftlerin sowie Choreografin
 Cuno Jeschke (1833–1893), deutscher Bergwerksbesitzer und Politiker, MdR
 Dieter Jeschke (* 1937), deutscher Mediziner
 Erich Jeschke (1925–1992), deutscher Jagdflieger und Bauingenieur
 Ernst Jeschke, eigentlicher Name von Ernst Arnold (Komponist) (1892–1962), österreichischer Komponist
 Friedrich Jeschke (1891–1961), österreichischer Schauspieler, siehe Fritz Imhoff
 Gunnar Jeschke (* 1966), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Hans Jeschke (1903–1990), deutscher Romanist und Hispanist
 Isabella Jeschke (* 1991), österreichische Schauspielerin
 Lisa Jeschke (* 1985), deutsche Lyrikerin
 Marietta Jeschke (* 1945), deutsche Malerin, Grafikerin, Bildhauerin 
 Marta Jeschke (* 1986), polnische Leichtathletin
 Mathias Jeschke (* 1963), deutscher Verlagslektor und Schriftsteller
 Norman Jeschke (* 1979), deutscher Eiskunstläufer
 Peter Jeschke (1895–1979) deutscher Rechtsanwalt und Politiker
 Sabina Jeschke (* 1968), deutsche Wissenschaftsmanagerin
 Tanja Jeschke (* 1964), deutsche Schriftstellerin und Literaturkritikerin
 Udo Jeschke (* 1953), deutscher Volleyballtrainer
 Wolfgang Jeschke (1936–2015), deutscher Herausgeber

Vorname 
 Jeschke von Dohna († wahrscheinlich 1403 oder 1404), Burggraf von Dohna

Siehe auch 
 Jaeschke
 Jäschke
 Ještěd (deutsch Jeschken), Berg im Jeschkengebirge in Tschechien

Männlicher Vorname
Familienname
Deutscher Personenname